Тира Скоуби ( (); род. 6 мая 1995, Ванкувер, Британская Колумбия, Канада) — канадская актриса, наиболее известная благодаря ролям Робин в сериале «Однажды в сказке» и Полли Купер в телесериале «Ривердейл».

Ранние годы 
Тира родилась в Ванкувере, Канада. У неё есть младшая сестра по имени Алисса, которая также является актрисой.

Карьера 
Свою актёрскую деятельность Тиера начала в 2005 году. В 2017—2018 годах она играла роль Робин, дочери Зелены и Робин Гуда, в сериале «Однажды в сказке». С 2017 года Скоуби исполняет второстепенную роль Полли Купер в сериале «Ривердейл».

Личная жизнь 
14 августа 2017 года Тиера объявила о своей помолвке с Джеймсом Паркером.

Фильмография

Примечания

Ссылки